Chifa puede referirse a:

 Cocina chifa, tipo de gastronomía fusión peruano-oriental;
 Chifa, establecimiento donde se expende comida chifa originaria del Perú;
 Chiffa, municipio de Argelia.